Nurnik może oznaczać
 ptaka z rodziny alk, np.:
 nurnik zwyczajny
 nurnik aleucki
 tłok nurnikowy